

Sigle 
 Federazione Italiana Cuochi
 Federation of Irish Cyclists – vecchia denominazione della federazione ciclistica irlandese, ora chiamata Cycling Ireland
 Federazione Italiana Canottaggio – federazione sportiva italiana
 Federazione italiana cineforum
 Financial Intelligence Centre – unità di intelligence finanziaria del Kosovo
 First International Computer – azienda taiwanese produttrice di componenti elettronici e di periferiche per computer
 Flight Information Centre – centro informazioni volo, in aviazione

Codici 
 FIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fire Cove (Alaska) (Stati Uniti)

Religione 
 F.I.C. – Figlie dell'Immacolata Concezione
 F.I.C. – Fratelli dell'Immacolata Concezione di Maastricht
 F.I.C. – Suore Francescane dell'Immacolata Concezione